Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Shenzhen Open 2013 nastoupilo šestnáct dvojic.

Jednalo se o premiérový ročník, který vyhrála nejvýše nasazená dvojice tchajwanských sester Chao-čching a Jung-žan Čanových, která ve finále zdolala ukrajinsko-ruský pár Irina Burjačoková a Valeria Solovjevová ve dvou setech 6–0 a 7–5.

Nasazení párů 
  Čan Chao-čching /  Čan Jung-žan (vítězky)
  Nina Bratčikovová /  Janette Husárová (čtvrtfinále)
  Alla Kudrjavcevová /  Klára Zakopalová (1. kolo)
  Tímea Babosová /  Mandy Minellaová ''(1. kolo)

Pavouk 

{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Čtvrtfinále
| RD3=Semifinále
| RD4=Finále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Chao-čching Čan  Jung-žan Čan
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= A Cadanțu  A Keothavong
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Sin-jün Chan  I-miao Čou
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3=[10]
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= O Kalašnikova  Saj-saj Čeng
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=5
| RD1-score04-3=[5]

| RD1-seed05=3
| RD1-team05= A. Kudrjavceva  K. Zakopalová
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=0
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= ME Camerin  M. Niculescu
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Š. Aojama  J. Pegula
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=[10]
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= L. Kičenok  N. Kičenok
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=[7]

| RD1-seed09=WC
| RD1-team09= Č. Wang  V. Wongteanchai
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=0
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= I. Burjyačok  V. Solovjeva
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Š-jing Sie  S-wej Sie
| RD1-score11-1=77
| RD1-score11-2=711
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=4
| RD1-team12= T. Babos  M. Minella
| RD1-score12-1=63
| RD1-score12-2=69
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13={{nowrap| K-čchen Čchang  C′ Jen}}
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=[10]
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= W Liu  Šeng-nan Sun
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=[7]

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= E. Gallovits-Hall  A. Klepač
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= N. Bratčikova  J. Husárová
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Chao-čching Čan  Jung-žan Čan
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=[10]
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= Sin-jün Chan  I-miao Čou
| RD2-score02-1=5
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=[6]

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= ME Camerin  M. Niculescu
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=[7]
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= Š. Aojama  J. Pegula
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=[10]

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= I. Burjyačok  V. Solovjeva
| RD2-score05-1=w/o
| RD2-score05-2= 
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Š-jing Sie  S-wej Sie
| RD2-score06-1= 
| RD2-score06-2= 
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07={{nowrap| K-čchen Čchang  C′ Jen}}
| RD2-score07-1=66
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=[10]
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= N. Bratčikova  J. Husárová
| RD2-score08-1=78
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=[6]

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Chao-čching Čan  Jung-žan Čan
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=78
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Š. Aojama  J. Pegula
| RD3-score02-1=0
| RD3-score02-2=66
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= I. Burjyačok  V. Solovjeva
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk čtyřhry

Shenzhen Open